

Cinema 
William Shea (attore), attore britannico (1856-1918)
William Shea (montatore), montatore canadese (1893-1961)

Altro 
William Shea (avvocato), avvocato statunitense (1907-1991)